Метатекст  — текстові елементи другого порядку (метадані), що виконують службові функції стосовно якогось первинного тексту.

 метатекст у літературознавстві  — це набір пов'язаних із якимсь твором текстів, що допомагають зрозуміти текст або його роль у культурі — чернеток, прототипів, пародій, продовжень, критичних статей і т. д.
 метатекст у лінгвістиці  — елементи тексту, співвідносні з ситуацією спілкування, описують і структурують мову, частиною якої вони є.

Характеристика 
Термін, що означає онтологічну єдність всіх художніх проявів літератури та культури. За словами Р. Барта, будь-який текст є Метатекстом щодо якогось іншого тексту.
 
Метатекст ‘примушує усвідомити природу і значення самого створення тексту"  — Борхес Хатлен

Джерела 
 Метатекст літератури як соціально-філософський спосіб осягнення буття

Посилання 
 
Літературні поняття